Родичі — стан спорідненості між членами родини
 Родичі — присілок, Котельніцький район, Кіровська область, Росія